Joyeuses Pâques est une pièce de théâtre de Jean Poiret, créée en 1980.
 Joyeuses Pâques est un film de Georges Lautner tiré de la pièce, sorti en 1984.